Vaajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaajärvi (sjö, lat 66,35, long 24,83), Lappland, 
 Vaajärvi (sjö, lat 66,22, long 27,77), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar